Detail bezeichnet: 

 Detail, die Einzelheit
 Detail (Band)
 Detail (Bauwesen)
 Detail (Zeitschrift)

 en detail 
 The Detail

 Detailgeschäft
 Detailstufe

 Call Detail Record